Дюпен () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дюпен, Аврора (1804—1876) — французская писательница, известная под псевдонимом Жорж Санд.
 Дюпен, Андре (1783—1865) — французский государственный деятель и юрист, член французской академии.
 Дюпен, Жак (1927—2012) — французский поэт и художественный критик.
 Дюпен, Луи (1657—1719) — французский патролог.
 Дюпен, Марк-Оливье (род. 1954) — французский музыкальный педагог, администратор и композитор.
 Дюпен, Пьер-Шарль-Франсуа (1784—1873) — французский математик и экономист.

См. также 
 Огюст Дюпен — литературный персонаж рассказов американского писателя Эдгара Аллана По.